ТИД — многозначная аббревиатура:
 ТИД — транзиторная ишемическая дилатация
 ТИД — торгово-издательский дом
 ТИД — термоионный детектор
 ТИД — Тренер и дети

См. также 
  — аббревиатура латиницей